Välikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Välikari (ö i Finland, Norra Österbotten, Uleåborg, lat 65,24, long 25,23), 
 Välikari (ö i Finland, Lappland, lat 65,77, long 24,38), 
 Välikari (ö i Finland, Lappland, lat 65,72, long 24,48), 
 Välikari (klippa), Norra Österbotten, Uleåborg, 
 Välikari (ö i Finland, Egentliga Finland, Åbo), 
 Välikari (ö i Finland, Egentliga Finland, Nystadsregionen), 
 Välikari (ö i Finland, Birkaland, Nordvästra Birkaland), 
 Välikari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa), 
 Välikari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland), 
 Välikari (ö i Finland, Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar